El príncipe Leopoldo, duque de Albany (nacido cómo Leopold George Duncan Albert; Londres,  - Cannes, ) fue un príncipe del Reino Unido y miembro de la familia real británica desde su nacimiento, como el octavo de los hijos de la difunta reina Victoria del Reino Unido y de su marido, el difunto principe consorte Alberto, hasta su fallecimiento, en 1884. También fue el sexto duque de Albany desde el 24 de mayo de 1881, hasta su deceso.

Biografía 
Es conocido oficialmente como el primer niño nacido en un parto sin dolor, luego de que su madre recibiera cloroformo por parte del Dr. John Snow, quien por este hecho recibió el título de sir.

Fue bautizado en la Capilla Privada del palacio de Buckingham, el 28 de junio de 1853, por John Bird Sumner, arzobispo de Canterbury, siendo sus padrinos el rey Jorge V de Hannover, Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach, por matrimonio princesa de Prusia (luego reina de Prusia y emperatriz de Alemania), María Adelaida de Cambridge (hija del duque de Cambridge y prima de la reina Victoria), y el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg. Fue llamado Leopoldo en honor a su tío-abuelo, el rey Leopoldo I de Bélgica. 

Heredó la enfermedad de la hemofilia de su madre, lo que hizo que viviera gran parte de su niñez como un semi-inválido. 

En 1872 el príncipe Leopoldo ingresó en la Christ Church, Oxford, donde estudió una variedad de materias. Abandonó la universidad con un doctorado honorario en Ley Civil en 1876. Además, viajó por Europa, y en 1880, visitó Canadá y los Estados Unidos con su hermana, la princesa Luisa, cuyo esposo, John George Campbell, marqués de Lorne, era el gobernador general de Canadá. Incapacitado para seguir la carrera militar por su padecimiento, Leopoldo se dedica a patrocinar las artes y la literatura. En 1878 se convierte en presidente de la Real Sociedad de Literatura, y al año siguiente, en 1879, asume el cargo de vicepresidente de la Real Sociedad de Artes. Desde 1876 hasta su muerte, sirvió como secretario privado de su madre, la reina Victoria.

Subyugado por su madre, que deseaba tenerlo siempre a su lado, Leopoldo vio que la única salida para conseguir su independencia era el matrimonio. En 1881 fue investido duque de Albany, conde de Clarence y barón Arklow.

La heredera Daisy Maynard fue considerada como una posible novia en algún momento. Como la hemofilia que padecía le impedía conseguir una esposa por su propia voluntad, el duque de Albany se vio obligado a recurrir a la ayuda de su madre.

La reina sugirió entonces a la princesa Elena de Waldeck y Pyrmont. El matrimonio entre Leopoldo y Elena se celebró en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el 27 de abril de 1882. De la unión nacieron dos hijos:

Alicia de Albany (Castillo de Windsor, 25.2.1883 - Palacio de Kensington, 3.1.1981), casada con el príncipe Alejandro de Teck, luego creado conde de Athlone.

Carlos Eduardo, duque de Albany (Claremont House, 19.7.1884 - Coburgo, 6.3.1954), duque de Sajonia-Coburgo y Gotha al suceder a su tío Alfredo (30.7.1900).

Leopoldo partió a Cannes, en Francia, por recomendación médica en febrero de 1884: el dolor agudo es un síntoma común de la hemofilia y el clima invernal en Inglaterra fue siempre difícil para él. Su esposa, embarazada para ese entonces, permaneció en casa pero Leopoldo le pidió que se reuniera con él. El 27 de marzo sufre un accidente al caerse en el Yacht Club, en Villa Nevada, Cannes, dañándole la rodilla.

Murió en las primeras horas del día siguiente, 28 de marzo, al parecer a causa de los efectos de la morfina que le había sido aplicada y del vino claret que le fue servido en su cena. Tenía 30 años de edad. Fue sepultado en el Albert Memorial Chapel, en el castillo de Windsor.

Títulos, tratamiento, honores y armas

Tratamiento 
7 de abril de 1853 - 24 de mayo de 1881: Su Alteza Real el príncipe Leopoldo.
24 de mayo de 1881 - 28 de marzo de 1884: Su Alteza Real el duque de Albany.

Escudo de armas 
En 1856, contando con tres años de edad, al príncipe Leopoldo se le concedió un escudo de armas personal. Este era las armas del reino llevando por escusón el escudo de Sajonia (en representación de su padre) y diferenciado por un lambel de plata de tres puntas, de los cuales el primero y tercero llevaba un corazón de gules mientras que el central una cruz del mismo color.

Ancestros

En la ficción 

Leopoldo es interpretado por el actor Harrison Osterfield en la serie de ficción Los irregulares (serie de televisión).

Referencias 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Reino Unido
Príncipes de Reino Unido
Caballeros de la Orden del Cardo
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Miguel y San Jorge
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Albany, Leopoldo
Fallecidos en Cannes